Edward-Alfred Cowper (1819–1893), ingénieur, mécanicien et métallurgiste anglais ;
 Frank Cadogan Cowper (1877 – 1958), peintre britannique ;
 John Cowper Powys (1872–1963), écrivain, conférencier et philosophe britannique ;
Richard Cowper (1926–2002), auteur de science-fiction ;
Steve Camberling Cowper (né en 1938), politicien américain et gouverneur de l'Alaska ;
 
Patronyme anglais